David Schwarz, inventore austroungarico
 David Schwarz, ex giocatore di football australiano
 David Schwarz, compositore di musica da film
 David Schwarz, autore
 David Schwarz, produttore televisivo
 David Schwarz, violista